Michail Galaktionow () ist der Name folgender Personen:

* Michail Michailowitsch Galaktionow (* 1984), russischer Fußballtrainer 
 Michail Romanowitsch Galaktionow (1897–1948), sowjetischer Generalmajor und Militärhistoriker